Jméno a příjmení Jan Nedvěd má více nositelů:

 Jan Nedvěd (* 1946) – český folkový a trampský písničkář
 Jan Nedvěd ml. (* 1972) – český zpěvák a hudebník, syn Jana
 Jan Nedvěd (básník) (1939-2019) – český básník a redaktor